Le mot djebel est transcrit de l'arabe, pour désigner une montagne.

Sciences et techniques 
  (nom international : Gebel Kamil) est une météorite trouvée en Égypte à proximité du djebel Kamil, autour du  (son cratère d'impact).

Sciences humaines et sociales 
 Les langues djebel orientales, ou langues jebel,  sont un groupe de langues nilo-sahariennes, parlées dans l'État du Nil Bleu, au Soudan.

Culture et société 
 Djebel est un cheval de course, vainqueur du Prix de l'Arc de Triomphe.
 Djebel Chenoua est le nom d'une classe de corvettes algériennes.

Toponyme 
Pour les montagnes appelées djebel, voir l'article Djebel.

Algérie 
 Djebel Messaad, une commune de la wilaya de M'Sila ;

Bulgarie 
 Djebel (Džebel), une ville ;
 Djebel, une obchtina ;
 Djebel Oust, une ville du nord-ouest ;

Maroc 
 Djebel Irhoud, un site préhistorique du Maroc ;

Tunisie 
 Djebel Jelloud, un quartier du sud de Tunis ;
 Djebel Jelloud, une délégation tunisienne dépendant du gouvernorat de Tunis ;
 le Djebel Rihana-Djebel Goulèbe, une réserve naturelle ;
 le Mellègue-Djebel Essif, une réserve naturelle ;

Yémen 
 Djébel Teir, une île ;

Notes et références